Послание землян инопланетным цивилизациям может иметь разные формы:
 Послание «Мир», «Ленин», «СССР»  — первое в истории человечества (радио)послание к внеземным цивилизациям, которое было отправлено 19 ноября  (слово «Мир») и 24 ноября (слова «Ленин» и «СССР») 1962 года из евпаторийского Центра Дальней Космической связи (СССР).
 Послание Аресибо — радиосигнал, посланный 16 ноября 1974 года из обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико) в направлении звёздного скопления М13. 

 Пластинки «Пионера» — две идентичные пластинки на борту КА «Пионер-10» (запущен 2 марта 1972) и «Пионер-11» (запущен 5 апреля 1973) с символьной информацией о человеке, Земле и её местоположении. 
 Золотая пластинка «Вояджера» — прикреплены к КА «Вояджер-1» и «Вояджер-2», запущенных в 1977 году с Земли.

См. также 
 METI

Межзвёздные послания